Гладовец може бити:

 Гладовец Краварски, насељено мјесто у општини Краварско, Република Хрватска
 Гладовец Покупски, насељено мјесто у општини Покупско, Република Хрватска